Die Abkürzung ONC steht für:
 Octanitrocuban, eine chemische Verbindung
 Open-Next-Close Schema zur Implementierung von Datenbankoperatoren
 Operational Navigation Chart, eine Kartenserie
 Orion Nebula Cluster, der Orionnebel, ein Sternentstehungsgebiet im Sternbild Orion

Abkürzung